Навесуэлас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 60 км². Население — 697 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 129 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos de Navezuelas y alrededores
 Situación geográfica (Google-maps)
 Historia de Navezuelas
 web de Navezuelas 

Муниципалитеты Касереса